Barabás Endre (1870–1945) pedagógus
Barabás Endre (1940) vegyészmérnök